All alone with my gueule est le second album studio du chanteur Michal. Cet album a été classé  au top album en France.

Titres 

 All alone with your gueule (S. Luka) 3:39
 Le jour reviendra (S. Luka) 3:46
 Libre (Axelle Renoir - S. Luka) 3:04
 Ca (S. Luka) 3:49
 De moi à moi (Michal Kwiatkowski) 3:20
 Ecorché (Emmanuel Tugny) / S. Luka) 4:09
 Et le monde (Virginie Vannier / S. Luka) 5:16
 Duel (Sylvie Bonnet / Michal Kwiatkowski) 3:54
 Quelle belle espérance (Patrice Guirao / S. Luka) 4:00
 N'importe quoi (S. Luka) 4:54
 Être (Michal Kwiatkowski) 2:59
 Skorpion (Michal Kwiatkowski) 3:15

Singles 

 All alone with your gueule - 2007 ( en France)
 Ca - 2007

Album musical sorti en 2007